Orestes puede referirse a:

 Orestes, personaje de la mitología griega hijo de Agamenón y Clitemnestra.
 Orestes, un hijo del anterior y de Hermíone, que dio su nombre a un pueblo de Molosia.
 Orestes, un hijo del oceánida Aqueloo y de Perimede, hermano de Hipodamante.
 Orestes, un capitán troyano muerto por Polipetes.
 Orestes, un capitán griego muerto por Héctor durante la guerra de Troya.
 Orestes, un troyano muerto por Leonteo.
 Orestes, un jefe de los sátiros que se unió a Dioniso en su campaña de conquista de la India.
 Orestes (obra), tragedia de la Antigua Grecia obra de Eurípides.
 Orestes (prefecto), prefecto imperial de Alejandría.
 Flavio Orestes, general romano del siglo V.
 Orestes (Indiana), localidad de Indiana, Estados Unidos.

Santos 
San Orestes, 13 de diciembre
San Orestes de Capadocia, 9 de noviembre
San Orestes de Tiana, 10 de noviembre